Chazan ori ḥazan ori Hassan/Hasan (în ), cantor) este o denumire dată unui cantor liturgic care performează în iudaism și mesianism pentru a ghida intinarea de binecuvântări și rugăciuni pe parcursul unui serviciu religios. În  Maroc, Algeria și Tunisia, un ḥazan mai este numit paitan, care este un cuvânt în limba haquetia.

Referințe 

Ritualuri
Iudaism
Liturgică